Muziek
Once Upon a Time (Claudia Christian), een album van Claudia Christian uit 2001.
Once Upon a Time (Donna Summer), een album uit 1977 van Donna Summer
Once Upon a Time (Dreadzone), een album uit 2005 van Dreadzone
Once Upon a Time (Jadis), een ep van Jadis
Once Upon a Time (S.H.E), een album uit 2005 van S.H.E
Once Upon a Time (Simple Minds), een album uit 1985 van Simple Minds
Once Upon a Time (Lee Adam), een lied van Lee Adams en Charles Strouse.
Once Upon a Time (Air), een lied van de band Air.
Once Upon a Time (The Lettermen), een album van The Lettermen
Once Upon a Time (Montell Jordan), een lied van Montell Jordan

 Film en televisie
Once Upon a Time (film uit 1944), een Amerikaanse film uit 1944.
Once Upon a Time (film uit 2017), een Chinese film uit 2017.
Once Upon a Time (animatiefilm), een animatiefilm uit 1976.
Once Upon a Time (Charmed), een aflevering van Charmed
Once Upon a Time (The Prisoner), een aflevering van The Prisoner
Once Upon a Time (Star Trek: Voyager'), een aflevering van Star Trek: Voyager
Once Upon a Time (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
Once Upon a Time (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2011.

 Overig
Once Upon a Time (computerspel), een computerspel van Atlas Games